Az 1974-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Ausztria fővárosában, Bécsben rendezték 1974. augusztus 18. és augusztus 25. között tizenhat válogatott részvételével. A tornát a magyar válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A tizenhat csapat két csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. Az A csoport első helyezettje lett az Európa-bajnokság győztese.

Eredmények

A csoport

Végeredmény

A csoport

B csoport

Góllövőlista

Források 
 
 
 

F1974
Vizilabda